Целью процесса авторизации является формализация принятых решений, выделение и  распределение ресурсов необходимых для развития бизнеса или выполнения отдельных компонентов.

Ключевые показатели авторизации включают в себя:

 Запуск выбранных проектов и возможный отказ от ранее принятых проектов.
 Выделение ресурсов для выполнения отдельных компонентов портфеля.
 Распределение и перераспределение бюджета и ресурсов из выведенных из работы компонентов.
 Определение ожидаемых результатов и контрольных точек по каждому компоненту и портфелю в целом.

Механизм авторизации проекта 
Процесс авторизации включает в себя входы, инструменты и выходы:

Входы 
 Список утверждённых компонентов портфеля. Данный список  представляет собой полный перечень компонентов, которые были утверждены для исполнения после разработки бизнес-кейса для подтверждения их целесообразности
 Компоненты потребностей в финансировании. Компоненты финансирования предоставляются в рамках плана или  бизнес кейса. Так же список потребностей финансирования представляет те компоненты, которые  ограничены или дезактивизированны в пользу продвижения более высоких приоритетов или повышения значения ценности компонентов.

Инструменты и методы 
Инструменты и методы для компонента авторизации  коммуникационной поддержки  входят в балансировку портфеля и  обеспечивают средства для назначения ролей, обязанностей и выполнение этапов внедрения и мониторинга. На данном этапе процесса управления портфелем входят такие инструменты и методы, как: 
 Документ, распределяющий роли и ответственность управления портфелем (матрица ответственности и принятия решения. Управление портфелем ролей и документная обязанность определяется всеми заинтересованными сторонами, так как определяются  роли и  обязанности всех участников процесса управления портфелем.
 План коммуникации при управлении портфелем. План определяет все коммуникационные потребности, устанавливает требования к связи, определяет связь частоты и определяет получателей информации, связанной с процессом управления портфелем.
 Процесс авторизации портфеля. Процесс авторизации основан на формальной авторизации портфеля и его компонентов, такие как: бюджет, сроки и изменения.

Выходы 
 Добавление в реестр активных компонентов. Список всех активных компонентов, входящих в портфель. Перечень обновляется при любых изменениях, связанных с новыми разрешениями компонента.
 Обновленная ожидаемая эффективность. Любые изменения в компонент ожиданий и необходимых результатов связаны с общим набором компонентов.
 Утверждённый бюджет компонента и его изменения. Компоненты финансирования  должны быть обновлены в соответствии с изменениями в наборе активных компонентов.
 Исключение компонентов. Решения исключить конкретные компоненты в рамках портфеля  должны быть описаны с обоснованием решения.
 Ключевые Вехи портфеля.Перечень основных результатов и точек принятия решений для всех компонентов консолидированы, чтобы показать результаты, ожидаемые  со временем.

Примечания

Литература 
 

 

Управление проектами